Aufricht ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Josef Aufricht (1898–1971), deutscher Schauspieler und Theaterdirektor
 Hans Aufricht (1902–1973), US-amerikanischer Jurist und Politologe
 Hans Aufricht-Ruda (1899–1970), deutsch-amerikanischer Schriftsteller